Amerikai Egyesült Államok
 Sunday Lake (Minnesota)
 Sunday Lake (Washington)